Municipio de Burr Oak puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Burr Oak (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Burr Oak (condado de Doniphan, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Doniphan.
 Municipio de Burr Oak (condado de Jewell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jewell.
 Municipio de Burr Oak (condado de Mitchell, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Burr Oak (condado de Winneshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winneshiek.
 Municipio de Burr Oak (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Joseph
 Municipio de Burr Oak (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.